Velika nagrada Nemčije 1931 je bila štirinajsta neprvenstvena dirka v sezoni 1931. Potekala je 19. julija 1931 na dirkališču Nürburgring.

Rezultati

Štartna vrsta

Dirka 

|-
! 1
| 8
|  Rudolf Caracciola
| Privatnik
| Mercedes-Benz SSK| 22
| 4:38:10
| 4
|-
! 2
| 26
|  Louis Chiron| Automobiles Ettore Bugatti
| Bugatti T51
| 22
| +1:18
| 11
|-
! 3
| 28
|  Achille Varzi
| Automobiles Ettore Bugatti
| Bugatti T51| 22
| +4:00
| 12
|-
! 4
| 44
|  Tazio Nuvolari| Scuderia Ferrari
| Alfa Romeo 8C-2300
| 22
| +5:44
| 18
|-
! 5
| 12
|  Otto Merz
| Alfred Neubauer
| Mercedes-Benz SSK| 22
| +5:44
| 6
|-
! 6
| 10
|  Hans Stuck| Privatnik
| Mercedes-Benz SSK
| 22
| +9:24
| 5
|-
! 7
| 32
|  Guy Bouriat
| Automobiles Ettore Bugatti
| Bugatti T51| 22
| +11:54
| 14
|-
! 8
| 48
|  Jean-Pierre Wimille| Privatnik
| Bugatti T51
| 22
| +13:58
| 19
|-
! 9
| 22
|  Otto Spandel
| Privatnik
| Mercedes-Benz SSK| 22
| +16:35
| 9
|-
! 10
| 24
|  Henry Birkin| Privatnik
| Maserati 26M
| 22
| +22:53
| 10
|-
! 11
| 42
|  Earl Howe
| Privatnik
| Bugatti T51'''
| 22
| +30:09
| 17
|-
! Ods
| 6
|  Heinrich-Joachim von Morgen
| German Bugatti Team
| Bugatti T35B
| 21
| Meh. okvara
| 3
|-
! Ods
| 16
|  René Dreyfus
| Officine A. Maserati
| Maserati 26M
| 16
| Motor
| 8
|-
! Ods
| 34
|  Marcel Lehoux
| Privatnik
| Bugatti T51
| 14
| Trčenje
| 15
|-
! Ods
| 14
|  Luigi Fagioli
| Officine A. Maserati
| Maserati 26M
| 13
| Trčenje
| 7
|-
! Ods
| 38
|  Phil Shafer
| Privatnik
| Shafer Special Buick
| 13
| Vzmetenje
| 16
|-
! Ods
| 2
|  Manfred von Brauchitsch
| Privatnik
| Mercedes-Benz SSK
| 12
| Diferencial
| 1
|-
! Ods
| 4
|  Ernst Burggaller
| German Bugatti Team
| Bugatti T35B
| 3
| Motor
| 2
|-
! Ods
| 42
|  William Grover-Williams
| Automobiles Ettore Bugatti
| Bugatti T51
| 2
| Motor
| 13
|}

Viri
 
 

Sezona Velikih nagrad 1931
1931